Bongo kan avse:

Bongotrummor – en trumma
Bongo (antilop) – en djurart
 Bongo (film) – en amerikansk animerad kortfilm från 1971
Bongo Fury – musikalbum av Frank Zappa
Bongo, Bongo, Bongo – sång av Carl Sigman, se Civilization (sång)

Personer
Omar Bongo (1935–2009), gabonsk president
Ali Bongo (1959–), gabonsk president, son till Omar Bongo

Geografi

Bhutan 

 Bongo (gewog i Bhutan), Chukha,

Ghana 

 Bongo (distrikt i Ghana), Övre östra regionen, 
 Bongo, Ghana –  huvudort för distriktet Bongo

Sydsudan 

 River Pongo, vattendrag, Northern Bahr el Ghazal,

Tanzania 

 Manda (ort), Njombe,